Николай Зурабович Кипиани (25 января 1997, Тбилиси, Грузия) — российский футболист, полузащитник.

Биография 
Дальний родственник советского футболиста Давида Кипиани, заниматься футболом начал в московской академии Рината Дасаева.

В 2014—2016 годах выступал в молодёжной команде московского «Локомотива» — 33 игры, 4 гола. По окончании сезона 2015/16 две недели тренировался в «Оренбурге».

В сентябре 2016 вместе с Александром Довбней подписал 10-месячный контракт с клубом высшего кипрского дивизиона «Этникос» Ахна.

В 2017 году подписал контракт с футбольным клубом «Омония» (Никосия).

25 июля 2019 года подписал контракт на 1 год с клубом «Рубин» Казань, где стал выступать под 70 номером.

16 февраля 2020 подписал контракт с «Ротором», который покинул по окончании сезона 2021/22.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Этникос» Ахна
Игроки ФК «Омония» Никосия
Игроки ФК «Эрмис»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Ротор»